Gangl oder Gängl ist der Familienname folgender Personen:

 Alojz Gangl (1859–1935), slowenischer Bildhauer
 Anton Gangl (* 1964), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Christa Gangl (* 1948), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Friedrich Gangl (1878–1942), österreichischer Architekt und Baumeister
 Hubert Gangl (1874–1932), österreichischer Architekt

 Manfred Gangl (* 1947), deutscher Germanist und Historiker
 Markus Gangl (* 1972), deutscher Sozialwissenschaftler
 Michael Gangl (1885–1977), österreichischer Politiker (CSP)
 Sonja Gangl (* 1965), österreichische bildende Künstlerin
 Thomas Gangl (* 1971), österreichischer Fußballschiedsrichter
 Thomas Gangl (Manager) (* 1971), österreichischer Manager
 Victor Gangl (* 1983), österreichischer Komponist und Musikproduzent

Gangl steht für:
 Gangl (Gemeinde Kainbach bei Graz), Ortsteil von Kainbach bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark